Джон Колдвелл Келхун (також Келхоун або Келхаун; ; 1782—1850) — один з найвпливовіших політиків у історії США, головний ідеолог рабовласницької політики південних штатів і лобіст їхніх інтересів у федеральному уряді.
 Долтри Келхун () — фільм 2005 американського режисер а Катріни Холден Бронсон.
 Джон Келхун (етолог) (англ. John B. Calhoun; 11 травня 1917, Теннессі — 7 вересня 1995) — американський етолог і дослідник психології.

Див. також 
 Калгун
 Калгун (округ)

Прізвища